Branca ursina falsa puede referirse a:
 el nombre común de la planta Heracleum mantegazzianum;
 el nombre común de la planta Heracleum sphondylium.